Amerikai Egyesült Államok
 McGregor (Észak-Dakota)
 McGregor (Florida)
 McGregor (Georgia)
 McGregor (Iowa)
 McGregor Heights (Iowa)
 McGregor (Minnesota)
 McGregor (Pennsylvania)
 McGregor (Texas)